Annika Mehlhorn – nuotatrice tedesca
 Hans Mehlhorn – bobbista tedesco
 Herbert Mehlhorn – avvocato tedesco, capo delle SS e ufficiale della Gestapo